Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs participant à la phase finale de la Coupe du monde de football 2014 au Brésil. Le nombre de joueurs sélectionnés est limité à 23. Cependant, la FIFA a imposé aux sélectionneurs de dévoiler une première liste de 30 joueurs avant le 13 mai. La sélection définitive des 23 joueurs qui disputent le Mondial au Brésil est présentée à la FIFA le 2 juin.

Effectifs

Groupe A

Brésil 
La sélection finale a été annoncée le . Les numéros ont été révélés le .

Croatie 
La sélection finale a été annoncée le .

Mexique 
La sélection finale a été annoncée le .

Cameroun 
La sélection finale a été annoncée le .

Groupe B

Espagne 
La sélection finale a été annoncée le . Les numéros ont été révélés le .

Pays-Bas 
La sélection finale a été annoncée le . Les numéros ont été révélés le .

Chili 
La sélection finale a été annoncée le .

Australie 
La sélection finale a été annoncée le .

Groupe C

Colombie 
La sélection finale a été annoncée le .

Grèce 
La sélection finale a été annoncée le .

Côte d'Ivoire 
La sélection finale a été annoncée le .

Japon 
La sélection finale a été annoncée le . Les numéros ont été révélés le .

Groupe D

Uruguay 
La sélection finale a été annoncée le .

Costa Rica 
La sélection finale a été annoncée le .

Angleterre 
La sélection finale a été annoncée le . Les numéros ont été révélés le .

Italie 
La sélection finale a été annoncée le . Les numéros ont été révélés le .

Groupe E

Suisse 
La sélection finale a été annoncée le .

Équateur 
La sélection finale a été annoncée . Les numéros ont été révélés le .

France 
La sélection finale a été annoncée le .

Honduras 
La sélection finale a été annoncée le .

Groupe F

Argentine 
Le , le sélectionneur argentin, Alejandro Sabella a annoncé une liste complète de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Bosnie-Herzégovine 
Le , le sélectionneur bosnien, Safet Sušić, a annoncé une liste provisoire de vingt-quatre joueurs pour le mondial. Le , six autres joueurs sont ajoutés à la liste.

Iran 
Le 13 mai 2014, le sélectionneur Carlos Queiroz a annoncé une liste provisoire de trente joueurs pour le mondial.

Nigeria 
Le , le sélectionneur nigérian, Stephen Keshi a annoncé la liste de 23 joueurs pour le mondial .

Groupe G

Allemagne 
Le , le sélectionneur allemand, Joachim Löw a annoncé une liste complète de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Portugal 
Le , le sélectionneur portugais, Paulo Bento, a annoncé une liste complète de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Ghana 
Le , le sélectionneur ghanéen, James Kwesi Appiah, a annoncé une liste provisoire de vingt-six joueurs pour le mondial.

États-Unis 
Le , le sélectionneur Jürgen Klinsmann, a annoncé une liste des 23 joueurs pour le mondial.

Groupe H

Belgique 
Le , le sélectionneur belge, Marc Wilmots, a annoncé une liste provisoire de vingt-quatre joueurs pour le mondial.

Algérie

Russie 
Le , le sélectionneur Fabio Capello a annoncé une liste provisoire de trente joueurs pour le mondial. Le , la liste est réduite à vingt-quatre.

Corée du Sud 
Le , le sélectionneur Hong Myung-bo a annoncé une liste complète de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Références 

Coupe du monde de football 2014
2014